Het Premier League 2016/17 van West Ham United FC is het 121e seizoen van het bestaan van de club. Ter ere van het nieuwe stadion dit seizoen staat een aandenken op de tenues.

Transfers

Vertrokken

Aangetrokken

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2016/17, en op de elfde plaats eindigden in de eindrangschikking.

FA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de strijd om de FA Cup in het seizoen 2016/17.

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de strijd om de Football League Cup in het seizoen 2016/17.

UEFA Europa League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de UEFA Europa League Cup in het seizoen 2016/17.

West Ham United FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2016/17